

Astronomia 
 5785 Fulton – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fulton – città della Contea di Clarke, Alabama
 Fulton – città della Contea di Hempstead, Arkansas
 Fulton – census-designated place della Contea di Sonoma, California
 Fulton – città della Contea di Hanson, Dakota del Sud
 Fulton – città della Contea di Whiteside, Illinois
 Fulton – città della Contea di Fulton, Indiana
 Fulton – città della Contea di Bourbon, Kansas
 Fulton – città della Contea di Fulton, Kentucky
 Fulton – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Fulton – capoluogo della Contea di Itawamba, Mississippi
 Fulton – capoluogo della Contea di Callaway, Missouri
 Fulton – città della Contea di Oswego, New York
 Fulton – città della Contea di Schoharie, New York
 Fulton – villaggio della Contea di Morrow, Ohio
 Fulton – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Fulton – città della Contea di Aransas, Texas
 Fulton – città della Contea di Rock, Wisconsin

Persone

Fulton
 Bertie Fulton (1906-1979) – calciatore nordirlandese
 Jay Fulton (1994) – calciatore scozzese
 James Melville Fulton (1873-1940) – compositore e direttore d'orchestra statunitense
 John Farquhar Fulton (1899-1960) – biografo e neurofisiologo statunitense
 John P. Fulton – direttore della fotografia e degli effetti speciali statunitense
 Rikki Fulton (1924-2004) – attore scozzese
 Robert Fulton – ingegnere statunitense
 Sawyer Fulton (1990) – wrestler statunitense
 Travis Fulton (1977-2021) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 William Fulton (1939) – matematico statunitense
 Zach Fulton (1991) – giocatore di football americano statunitense

Cognomi composti
 Francis Fulton-Smith (1966) – attore tedesco

Altro
 Sistema Fulton – sistema di recupero terra-aria

Pagine correlate
Contea di Fulton
Fulton Street